Сора (савара) — язык народа савара. Относится к языкам мунда. Распространён в Индии — округ Срикакулам штата Андхра-Прадеш; округа Ганджам, Корапут и Кандхамал штата Орисса; равнинные округа штата Ассам. Число носителей по данным на 2011 год — 410 тыс. чел.

Язык сора пользуется разными видами письменности — латиницей, письмом ория, письмом телугу и оригинальным письмом Соранг Сомпенг. Алфавит на латинской основе был разработан в 1931 году и первоначально содержал знаки МФА для отражения специфических звуков, но позже был реформирован и ныне содержит только символы стандартной латиницы. Он применяется савара-христианами. Вскоре после него была создана оригинальная письменность соранг-сомпенг. Позднее была создана письменность для сора на основе письма ория (в штате Орисса) и телугу (в штате Андхра-Прадеш).

Примечания

Ссылки 

Языки мунда
Языки Индии